Ян Элзенга (; 31 июля 1897, Амстердам — 24 августа 1963, Амстердам) — нидерландский спортсмен, бейсболист и футболист, игравший за бейсбольную и футбольную команды амстердамского «Аякса». 

Более 30 лет проработал в структуре «Аякса», занимал различные должности: первый секретарь, комиссар профессионального и любительского футбола.

Биография 
Родился в июле 1897 года в Амстердаме. Отец — Дюрк Элзенга, был родом из , мать — Гритье ван Зантен, родилась в . Родители поженились в августе 1888 года в Амстердаме — на момент женитьбы отец был моляром. В их семье было ещё трое детей: сыновья Албертюс и Элтье и дочь Дина.

Карьера 
В августе 1928 года стал членом футбольной команды «Аякса» и начал играть за второй состав клуба, ранее он выступал за бейсбольную команду «Аякса». Ян дебютировал за первую команду 20 апреля 1930 года в матче третьего раунда Кубка Нидерландов против «Стормвогелса». Так как игроки основного состава готовились к матчу чемпионата с «Гоу Эхед», который должен был состояться 21 апреля, то главный тренер Джек Рейнолдс выставил на кубковый матч резервный состав, укрепив его Хенком Мюлдерсом и Бобом тен Хаве. На своём поле «красно-белые» разгромили гостей со счётом 6:1; Элзенга отыграл весь матч на позиции защитника вместе с Хенни Виндтом.

В июле 1932 года получил должность первого секретаря клуба, тогда как Тео Брокманн стал вторым секретарём. В сезоне  впервые сыграл в чемпионате. Это произошло 17 сентября 1933 года в гостевом матче первого тура против АДО. Во втором тайме Ян вышел на замену вместо Хенка Мюлдерса. Амстердамцы на старте сезона одержали крупную победу — 1:4. На тот момент Элзенге было 36 лет и 48 дней.

На протяжении 31 года в «Аяксе» Элзенга выполнял функции секретаря клуба. Играл за команду ветеранов «Аякса». В июле 1945 года Ян был удостоен звания почётного члена футбольного клуба «Аякс». В июле 1957 года, в честь 25-летнего юбилея работы на должности секретаря, он получил от Футбольного союза Нидерландов на память золотую булавку.

Личная жизнь 
Женился в возрасте двадцати семи лет — его супругой стала 24-летняя Анна Тьялиния Якоба Ферверда, уроженка Амстердама. Их брак был зарегистрирован 11 сентября 1924 года в Амстердаме. В июне 1927 года родилась дочь по имени Маргарета.

Умер 24 августа 1963 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Похоронен 28 августа на амстердамском кладбище .

«Несколько лет назад он уже был тяжело болен, но после серьёзной операции казалось, что он пойдёт на поправку. Несколько месяцев назад он вновь заболел и на этот раз ему вряд ли могли помочь. На следующий день футболисты „Аякса“ вышли на игру с чёрной повязкой на руке. Они проиграли в памятном матче 2:1 клубу „Фортуна '54“». — газета Sport en Sportwereld

Достижения и звания 
 Чемпион Нидерландов по бейсболу: 1928
 Почётный член футбольного клуба «Аякс».

Примечания

Литература 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Бейсболисты Нидерландов
Игроки БК «Аякс»
Спортсмены нескольких видов спорта
Похороненные на кладбище Де Ньиве Остер